Гесиод:

 Гесиод — древнегреческий поэт и рапсод, представитель направления дидактического и генеалогического эпоса.
 Гесиод — кратер на Луне.
 (8550) Гесиод — небольшой астероид внешней части главного пояса, который был открыт 12 августа 1994 года.